Matabele – altro nome del popolo Ndebele
Matabele – genere di insetti della famiglia dei Carabidae
HMS Matabele – cacciatorpediniere della Royal Navy britannica